Stuke ist der Familienname folgender Personen:

 Arnd Stuke (um 1365–unbekannt), Pirat
 Johannes Stuke (1904–1978), deutscher Priester und Politiker (CDU)
 Josef Stuke (1918–2010), deutscher Physiker
 Karl Stuke (1883–1945), deutscher Pädagoge und Politiker (Zentrum)
 Karlfried Stuke (1933–2018), deutscher Fußballspieler
 Katja Stuke (* 1968), deutsche Fotografin
 Karen Stuke (* 1970), deutsche Fotografin
 Karen Stuke (Medizinerin) (* 1971), deutsche Medidizerin